Японська футбольна ліга 1990—1991 — 26-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 4-й раз здобула Йоміурі.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Мацунага Сігетацу
 Хоріїке Такумі
 Като Хісасі
 Хасіратані Тецудзі
 Міура Ясутосі
 Руй Рамос
 Кітадзава Цуйоші
 Жоржиньйо Путінатті
 Ренато
 Такеда Нобухіро
 Міура Кадзуйосі

Джерела
RSSSF 

1990 у футболі
1991 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу